Нестеру́к — фамилия. Известные носители:

 Нестерук, Андрей Петрович (род. 1978) — украинский футболист, нападающий.
 Нестерук, Борис Владимирович (1956—2001) — советский молдавский легкоатлет.
 Нестерук, Владимир Степанович (1900—1991) — советский военный деятель, генерал-лейтенант артиллерии.